Собор Воскресéния Христóва (Воскресéнский) — название нескольких соборов Санкт-Петербурга.

 Собор Воскресения Христова на канале Грибоедова, более известный, как «Спас на Крови» (1883—1907, арх. А. А. Парланд).
 Воскресенский собор Смольного монастыря, более известный, как Смольный собор (1748—1835, арх. Ф. Б. Растрелли, В. П. Стасов).
 Воскресенский собор в Воскресенском Новодевичьем монастыре (1849—1861, арх. Н. Е. Ефимов, Н. А. Сычёв).

См. также 
 Воскресенский собор